Op de Miste is een van de oudste straten in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Etymologie 
De naam van het straatje is afkomstig uit het Venloos. Daarin heeft miste de betekenis van mesthoop.

Locatie 
Het straatje loopt in westelijke richting, van de Oude Markt naar de Werf, waarbij het vanaf de slechting van de vestingwerken tot aan het einde van de 20e eeuw een knik maakte richting de Peperstraat. Tegenwoordig is deze knik verdwenen, maar is een deel van een doorgang onder Theater de Maaspoort nog wel steeds als zodanig aangeduid. Deze doorgang is sinds de jaren 90 echter afgesloten voor publiek.

Geschiedenis 
In de tijd dat de Vestingwerken van Venlo nog bestonden, liep dit steegje dood tegen de stadsmuur. Vermoedelijk lag hier ook een poterne in de stadsmuur. Vanaf 1829 bevond zich hier een toilet voor militairen die op wacht stonden aan de Markt en de Maaspoort. Aan noordzijde liep van dit steegje de Oude Maasstraat naar de Maaspoort. Later werd deze straat opengebroken en kwam de noordelijke knik in het steegje.

Aan de westzijde van de Oude Markt, met een zijingang naar Op de Miste, lag een groot gebouw, dat in de 19e eeuw een lak- en ouwelfabriek huisvestte. Deze fabriek brandde echter in 1830 af, maar werd daarna weer herbouwd. Later werd het eigendom van de drukkerij Weduwe H. Bontamps, die er een magazijn in vestigde.

Tegenwoordig is Op de Miste weer een volwaardige straat. De Maasstraat is eveneens opnieuw aangelegd, maar dan zuidelijker dan oorspronkelijk. Beide straten maken nu deel uit van de Maasboulevard.

Externe link 
 LEM historische encyclopedie

Straat in Venlo binnenstad
Vestingwerk van Venlo